Ян Дирк Блейкманс ( или Bleykmans, 16 мая 1875, Амстердам — 27 декабря 1944, Батавия) — голландский шахматист, мастер, двукратный неофициальный чемпион Нидерландов (1896 и 1904 гг.).

Родители: Карел Блейманс и Йоханна София ван Вюлфтен (van Wulften).

В 1917 году выпустил шахматный учебник «Handleiding voor het schaakspel».

Много лет прожил в Голландской Индии. Был чемпионом острова Ява. В 1933 году участвовал в сеансе одновременной игры чемпиона мира А. А. Алехина.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Блейманса в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Блейкманса на сайте 365Chess
 Личная карточка Д. Блейкманса на сайте 365Chess (другая)

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Нидерландов
Родившиеся 16 мая
Родившиеся в 1875 году
Родившиеся в Амстердаме
Умершие 27 декабря
Умершие в 1944 году
Умершие в Джакарте